Music-hall, grande salle de spectacle où se produisent des artistes de variétés ; 

  (The Song and Dance Man), film sorti en 1926 de Herbert Brenon ;
 , film sorti en 1934 de John Baxter ;
 Music Hall, série télévisée française de Marcel Bluwal, diffusée en 1985 ;
 Music Hall, série télévisée québécoise diffusée en 2002 ;
 Music-hall, émission de divertissement québécoise, diffusée entre 1955 et 1962 ;
 Music-hall, pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce écrite en 1988 ;
 Le Cincinnati Music Hall, achevé en 1878, salle de spectacles de musique classique de Cincinnati ;
 Le Music Hall, salle de spectacle de Beyrouth.